Домбский — фамилия; имеет женскую форму Домбская.
 Домбский, Антоний Юзеф (1706—1771) — государственный деятель Речи Посполитой, староста иновроцлавский.
 Домбский, Густав (1799—1863) — польский дворянин и повстанец, член парламента в Берлине.
 Домбский, Казимир Юзеф (1701—1765) — государственный деятель и сенатор Речи Посполитой, воевода серадзский.
 Домбский, Людвиг Кароль (1731—1783) — государственный деятель и сенатор Речи Посполитой, воевода бжесць-куявский.
 Домбский, Павел (ум. 1783) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян бжесць-куявский.
 Домбский, Станислав (ум. 1809) — государственный деятель и сенатор Речи Посполитой.
 Домбский, Юзеф Войцех (1713—1778) — польский государственный деятель, каштелян ковальский (1755—1778).
 Домбский, Ян (1880—1931) — польский журналист и государственный деятель, и. о. министра иностранных дел Польши (1921).